Arruda kan som auktorsförkortning betyda:

 Manuel Arruda Câmara
 Manoel Arruda da Cámara

Robotskapade auktorsförkortningar